Queen’s Cup steht für:

 Queen’s Cup, Fußballwettbewerb in Thailand
 Queen’s Cup (Pferderennen), Hindernisrennen in Charlotte, Vereinigte Staaten
 Queen’s Cup (Polo), Poloturnier in England
 Queen’s Cup, Herren-Eishockeyturnier, siehe Ontario University Athletics
 Queen’s Cup, eine frühere Bezeichnung des America’s Cup, Segelregatta